Скворцовский — российский и украинский топоним:
Скворцовский — хутор в Новониколаевском районе Волгоградской области.
 Скворцовский — исчезнувший участок, входивший в состав Батаминского муниципального образования Зиминского района Иркутской области.
 Скворцовский сельский совет —  бывшая административно-территориальная единица, номинально располагавшаяся в составе Симферопольского района АР Крым, Украины.